

Film 
 The Chase (1946), een Amerikaanse film noir.
 The Chase (1966), een Amerikaanse dramafilm van Arthur Penn
 The Chase (1971), een Hongkongse actiefilm
 The Chase (1977), een Hongkongse film
 The Chase (1978), een Hongkongse film van John Law
 The Chase (1991), een film met Anthony Tyler Quinn
 The Chase (1994), een film met Charlie Sheen en Kristy Swanson
 The Chase (2006), een korte film metSherard Parker

Muziek

Albums
 The Chase (Garth Brooks)
 The Chase (Manafest)
 The Chase (Marit Larsen)
 The Chase (Wolfstone)
 The Chase (Illy)

Singles
 The Chase (Rednex)
 The Chase (Di-rect)

Televisie 
 The Chase (televisieserie), een dramaserie van de BBC.
 The Chase (spelshow), een Britse spelshow

Overig 
 The Chase (roman), een roman van Clive Cussler